Hieronder volgt een lijst van alle trainers van FC Eindhoven tot op heden. Tot 1924 had FC Eindhoven geen officiële trainer. De trainingen werden meestal geleid door de spelers zelf.

Externe link
 Bron: E.V.V. Eindhoven 90 jaar

FC Eindhoven
Eindhoven
Trainers